Muziek:
 Black Sheep (John Anderson), een single van John Anderson uit 1983
 Black Sheep (Fiddler's Green), een muziekalbum van Fiddler's Green uit 1993
 Black Sheep (Martin Sexton), een muziekalbum van Martin Sexton uit 1996
 Black Sheep (Julian Cope), een muziekalbum van Julian Cope uit 2008
 Black Sheep (Ra), een compilatiealbum van Ra uit 2009
 Black Sheep (Nat & Alex Wolff), een muziekalbum van Nat & Alex Wolff uit 2011
 "Black Sheep", een bijnaam voor The Cult (album), een muziekalbum van The Cult uit 1994
 Black Sheep (hiphopgroep)
 Black Sheep (rockband)
 Black Sheep (folkgroep)

Films:
 Black Sheep (1912), een Amerikaanse film uit 1912
 Black Sheep (1935), een dramafilm uit 1935
 Black Sheep (1996), een film uit 1996
 Black Sheep (2006), een komische horrorfilm uit 2006
 Black Sheep (2010), een Russische oorlogsfilm uit 2010